Por Deary pode estar à procura de:
 Ian Deary, psicólogo do Reino Unido
 John Deary, futebolista do Reino Unido
 Terry Deary, escritor do Reino Unido
 Deary, cidade dos Estados Unidos

Desambiguação